Novinka (Vólogda), localitat de la província de Vólgoda, a Rússia
 Novinka (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Novinka (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia